Robert Cohen peut désigner plusieurs personnes :
 Robert Cohen (1889-1939), historien français ;
 Robert Cohen (1930-2022), boxeur français ;
 Robert Cohen (1957-), écrivain américain ;
  (1959-), violoncelliste anglais membre du Fine Arts Quartet depuis 2012 ;
 Robert Cohen (1963-), scénariste de télévision ;
 Robert Cohen ou Bob Cohen, député européen travailliste néerlandais de 1979 à 1989 ;
 Rob Cohen (1949-), réalisateur, producteur et scénariste américain.